Constance de Castille (v. 1136-1160), épouse de Louis VII, roi de France (1153) ;
Constance de Castille (fille de Henri II de León), épouse de Jean de Portugal (1333-1379), infant de Portugal (1378) ;
Constance de Castille (1323-1345), épouse de Pierre , roi de Portugal (1340) ;
Constance de Castille (1354-1394), épouse de Jean d'Angleterre (1340-1399), duc de Lancastre, dit Jean de Gand (1371).

Homonymie dynastique